Sewostjanow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Artemi Sewostjanow (* 1973), kasachischer Wasserballspieler
 Grigori Nikolajewitsch Sewostjanow (1916–2013), sowjetischer Historiker
 Michail Walerjewitsch Sewostjanow (* 1980), russischer Eishockeyspieler